Station Thuès-Entre-Valls is een spoorwegstation in de Franse gemeente Thuès-Entre-Valls.

Thuès-Entre-Valls